ATS steht für:
 Air Traffic Services, siehe Flugverkehrsmanagement
 Alien Tort Statute, ein US-amerikanisches Gesetz, siehe Alien Tort Claims Act
 Alliance of Transylvanian Saxons, Föderation der Siebenbürger Sachsen in den Vereinigten Staaten
 Altaiski Traktorny Sawod, ein sowjetisch/russischer Hersteller von Kettentraktoren und Spezialfahrzeugen
 Alternative Trading Systems, Handelssysteme neben der regulierten Börsen, siehe Alternatives Handelssystem
 American Thoracic Society, internationale medizinische Vereinigung
 American Tribal Style Belly Dance, eine Gruppentanzform
 Ammoniumthiosulfat, eine als Fixiersalz oder Düngemittel verwendete Ammoniumverbindung
 Amphetamine-Type Stimulants
 Answer to Select, Teil der Aktivierungssequenz kontaktloser Chipkarten
 Anti-Thrombose-Strumpf, veraltete Bezeichnung für den Medizinischen Thromboseprophylaxestrumpf (MTPS)
 Applicant Tracking System, ein System, das den Betreuungsprozess von Bewerbern abbildet
 Applied Type System, eine Programmiersprache
 Arbeiter- Turn- und Sportverein
 Associazione di Terra Santa, siehe Hilfswerk der Kustodie des Heiligen Landes
 ATS Automation Tooling Systems, kanadischer Hersteller von Automatisierungstechnik
 ATS Euro Plus, Fernsehnorm
 Auto Technisches Spezialzubehör, deutscher Hersteller von Leichtmetallrädern
 ATS Racing Team,  deutscher Motorsport-Rennstall

 Automatic Transfer Switch, ein technisches Bauelement für die Umschaltung zwischen mehreren Stromzufuhren, siehe Transferschalter
 Automatische Torpedosicherung, eine Bauform historischer Kfz-Schmelzsicherungen, siehe Schmelzsicherung #Torpedosicherungen
 Auxiliary Territorial Service, Frauenabteilung der Britischen Armee im Zweiten Weltkrieg
 Boeing Airpower Teaming System, vormaliger Name der Boeing MQ-28 Ghost Bat, siehe Loyal Wingman #Entwicklungsstand (2020)
 Cadillac ATS, US-amerikanisches Fahrzeug
 Andersen-Tawil-Syndrom, eine seltene Erbkrankheit
 Österreichischer Schilling (ISO-4217-Code), frühere Währung Österreichs
 Artesia Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Artesia (New Mexico), Eddy County (New Mexico), New Mexico

AT-S steht für:
 AT-S, ein sowjetisches Militärfahrzeug

AT&S steht für:
 AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik), österreichischer Elektronikhersteller

A.T.S. steht für:
 Automobili Turismo e Sport, italienischer Automobilhersteller

ATs steht für:
 Aargauischer Tierschutzverein, Schweiz

ats steht für:
 Agence Télégraphique Suisse bzw. Agenzia telegrafica svizzera, die Schweizerische Depeschenagentur (sda)
 Gros Ventre (Sprache) (ISO-639-3-Code), Algonkin-Sprache der Gros Ventre

Abkürzung